Die State Farm Women’s Tennis Classic 2002 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Scottsdale. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 23. Februar bis zum 3. März 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Scottsdale